Moczydło ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Heiligkeiz:
 Moczydło (Bodzechów) im Powiat Ostrowiecki
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Moczydło (Książ Wielki) im Powiat Miechowski
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Moczydło (Jedlińsk) im Powiat Radomski
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Moczydło (Sierakowice) im Powiat Kartuski
 Moczydło (Trzebielino) im Powiat Bytowski (Mudschiddel, Kreis Rummelsburg, Pommern)
 in der Woiwodschaft Schlesien
 Moczydło (Niegowa) im Powiat Myszkowski
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Moczydło (Barlinek) im Powiat Myśliborski (Mückeburg, Kreis Soldin, Brandenburg)